Северный мост — мост в нескольких городах:

 Северный мост — пешеходный мост через реку Терек во Владикавказе.
 Северный мост — автомобильно-трамвайный мост через Воронежское водохранилище в Воронеже. 
 Северный мост — автомобильный вантовый мост через Днепр в Киеве.
 Северный мост — автомобильный мост через Обь, часть Северного объезда Новосибирска.
 Северный мост — автомобильный мост через Муринский ручей в Санкт-Петербурге.
  — автомобильный мост через реку Норрстрём в Стокгольме.
 Северный мост — автомобильный мост через реку Томь между Томском и Северском.
 Северный мост — автомобильный мост через Шексну в Череповце.
 Северный мост — автомобильный мост в Эдинбурге.
  — автомобильный мост через долину реки Hebble Brook в Галифаксе.
  — автомобильный мост через Дунай в Вене.
  — железнодорожный мост через Рейн в Майнце.
 Северный мост — проектное название  через Вислу в Варшаве.
 Северный мост — неофициальное название моста Теодора Хойса через Рейн в Дюссельдорфе.

Другие объекты с названием Северный мост 
 Северный мост (компьютер)
 Северный мост (фильм)